Bergagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergagölen, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (1 ha)
Bergagöl (Fagerhults socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (6,31 ha)
Berga göl, sjö i Gislaveds kommun, 
Bergagölen, Småland, sjö i Gnosjö kommun, 
Stora Bergagölen, sjö i Vaggeryds kommun,  (1,6 ha)
Bergagölen, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,25 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn